Owen Island ist der Name folgender Inseln:

 Owen Island (Cayman Islands) in der Karibik
 Owen Island (South Australia) an der australischen Südküste
 Owen Island (Südliche Shetlandinseln) in der Antarktis

 Horomamae/Owen Island in Neuseeland